«Судьба барабанщика» — повесть Аркадия Гайдара для среднего школьного возраста, написанная в 1938 году. Опубликованная в 1939 году, она сразу приобрела огромную популярность среди советской молодёжи.

Сюжет 
Действие происходит во второй половине 1930-х годов. Пионер Серёжа Щербачов живёт в Москве с отцом и с мачехой Валентиной Долгунцовой, на которой его отец, бывший сапёр-красноармеец, женился через два года после того, как перебрался с сыном в Москву — мать Серёжи утонула, купаясь в реке Волге, когда ему было восемь лет. Спустя некоторое время отец Серёжи становится директором большого текстильного магазина, и семья начинает жить в изрядном материальном достатке. Но постепенно Серёжа начинает замечать, что в семье теперь нет мира и покоя: Валентина явно крутит роман на стороне и в то же время часто ругает мужа, называя его рохлей и тряпкой и ставя в пример его начальников, которые живут в роскоши (Валентина намекает мужу, что тому не хватает цепкости, практичности и хваткости на новой должности, поскольку в его руках теперь, фактически, весь товарно-денежный оборот магазина).

Серёжа предчувствует какую-то неминуемую, но не до конца понятную ему самому, грозную беду. Его тревогу и страх дополняет и поведение отца, который сам не скрывает своей тревоги. В один из весенних дней 12-летний Серёжа радостно возвращается домой из школы, потому что его назначили барабанщиком школьного пионеротряда. Подойдя к дому он узнаёт от соседских дворовых мальчишек, что его отец арестован за растрату. Вскоре его приговаривают к пяти годам ИТЛ. Серёжа очень тяжело переживает разлуку с отцом («Прощай! — думал я об отце. — Сейчас мне двенадцать, через пять — будет семнадцать, детство пройдёт, и в мальчишеские годы мы с тобой больше не встретимся»), но в то же время ему очень стыдно за поступок отца, потому что ему кажется, что отец пошёл на должностное преступление по наущению Валентины.

Проходит два года, и Валентина снова выходит замуж — за молодого инструктора Осоавиахима. Летом она уезжает с новым мужем на Кавказ отдыхать на месяц и оставляет Серёже на домашние расходы большие по тем временам деньги суммой в 150 советских рублей (на 2019 год эквивалентно примерно 18 500 российских рублей). Серёжа, которому теперь уже четырнадцать лет, остаётся один в пустой квартире и впадает в полное смятение. Этим пользуется его подозрительный приятель Юрка Ковякин — 16-тилетний шалопай из соседнего дома, оказавшийся, как выяснилось впоследствии, мелким воришкой, связанным со взрослыми преступниками. Серёжа попадает под его дурное влияние и, с подачи Юрки, начинает легкомысленно тратить оставленные деньги: сначала втридорога покупает фотоаппарат, оказавшийся негодным, потом угощает знакомую девочку в кафе и в конечном итоге просто позволяет Юрке и остальным развлекаться за его счёт. Когда деньги заканчиваются и Серёжа оказывается в долгах, то он не придумывает ничего лучше, как продать старьёвщику ценные вещи мачехи; в частности — её дорогую меховую горжетку.

Серёжа понимает, что по возвращении Валентины ему придётся дать мачехе отчёт за глупо растраченные деньги и проданную горжетку. Он начинает мечтать, чтобы в их квартиру забрались однажды воры, на которых можно будет свалить пропажу вещей — отныне он регулярно оставляет дверь квартиры незапертой. Но перед этим он обыскивает квартиру, думая, что у Валентины где-то есть заначка, и в одном из ящиков письменного стола находит пистолет Браунинг — служебное оружие второго мужа Валентины.

Однажды, вернувшись в квартиру, Серёжа действительно обнаруживает в ней постороннего человека. Появившийся в квартире нежданный гость представляется родным братом Валентины. «Дядя» — солидный, вежливый человек средних лет, без вредных привычек. Изображая из себя идейного советского человека, «дядя» имеет привычку употреблять высокопарные лозунги, доходящие порой до гротеска: «за это ли ты гремел кандалами, взвивал чапаевскую саблю и шёл на эшафот?», «думал ли ты во мраке тюремных подвалов, под грохот канонад, а также на полях и равнинах мировой битвы?». «Дядя» — этот с виду добродушный толстяк — ничем не вызывает подозрения и вскоре завоёвывает расположение подростка: Серёжа с радостью отправляется в дорогу со своим новоиспечённым «дядей», который увозит «племянника» в Киев в компании его странного друга, старика Якова.

Однако в поезде Серёжа впервые замечает неладное: «дядя» и Яков обворовывают попутчика. При этом Якова «дядя» именует героем-красноармейцем, однако по повадкам тот скорее напоминает матерого уголовника или шпиона. В Киеве «дядя» целыми днями пропадает неизвестно где, из его комнаты доносятся странные запахи, и в его столе лежит странная бумага, на которой не остаётся следов от пера. Из случайно подслушанного разговора Серёжа вдруг узнаёт, что «дядя» — в действительности никакой вовсе не дядя: он даже незнаком с Валентиной. Внушает опасение и Яков, который неожиданно то появляется, то исчезает. И хотя «дядя» и Яков отныне не вызывают у Серёжи доверия, но из-за своей наивности и идеализма доверчивый подросток в упор не желает признавать фактов, изобличающих в этой  паре странных, сомнительных личностей. Кроме того, «дядя» ещё больше усыпляет бдительность Сергей, обещая устроить его воспитанником в некую одесскую мичманскую школу.

Серёжа со своим сомнительным «дядей» живут в старой дворянской усадьбе, переоборудованной в советское время под детский сад, в котором служит сторожем, дворником и истопником пожилой сын очень старой полоумной старухи — дядиной давней знакомой. Судя по всему, выжившая из ума старуха была когда-то барыней, хозяйкой усадьбы, которую «дядя» спас во время Гражданской войны от красноармейцев (из этого нетрудно догадаться, что «дядя» в прошлом был белогвардейцем). Вскоре «дядя» подбивает «племянника» познакомиться со сверстником Славой Грачковским. Отец Славы — военный инженер, работающий в сфере оборонной промышленности, и «дядя» поручает Серёже выведать об отце Славы как можно больше информации. Серёжа, по-прежнему считающий «дядю» своим другом и покровителем, передаёт последнему сведения о том, что Слава в сопровождении отца отплывает завтра на пароходе к маме вверх по Днепру. Именно в тот же день Яков отправляется тем же пароходом в Чернигов якобы «навестить свою больную бабушку». На следующий день Серёжа узнаёт, что отца Славы на обратном пути (когда тот, отвезя сына, возвращался назад) кто-то в лесу ударил ножом в спину, выхватив сумку с секретной документацией (теперь он в больнице в тяжёлом состоянии).

Серёжа, догадывающийся, кто мог это сделать, с отчаянием и негодованием вынужден признать, что «дядя» и Яков — злостные преступники, скрывающиеся от правосудия. Окончательно вся его вера в «дядю» рушится, когда в киевской горсправке он узнаёт, что никакой мичманской школы в Одессе нет. Серёже приходится также признать очевидное: «дядя» и Яков использовали его в качестве прикрытия своих грязных дел. Он принимает решение сбежать, но перед побегом решает поискать у «дяди» деньги на дорогу. Денег он не находит, но обнаруживает, что «дядя» похитил из его московской квартиры Браунинг мужа Валентины. 

Тут он слышит, как возвращаются «дядя» и Яков и по подслушанным разговорам понимает, что они хотят как можно скорее скрыться. Прихватив с собой Браунинг, Серёжа выбирается на улицу через окно и хочет тоже сбежать, но пионерская совесть подсказывает ему: он должен во что бы то ни стало помешать бандитам уйти незамеченными. Серёжа подкарауливает «дядю» с его сообщником и выпускает в их сторону несколько пуль. И в тот же момент ответная пуля, выпущенная «дядей», поражает Серёжу в горло и он теряет сознание, но перед этим слышит звук милицейской сирены. 

Сергей приходит в себя после операции в больнице в Ирпене. От пришедших к нему сотрудника органов госбезопасности майора Герчакова и Славы он узнаёт, что пресловутый «дядя» — шпион (он арестован), а Яков — бандит (он был убит одной из пуль, выпущенных Серёжей), и что они вышли на Серёжу по наводке одного из приятелей Юрки. Также выясняется, что отец Славы жив и идёт на поправку. Через несколько дней, поправляясь и коротая время в больничном саду, Серёжа к своему величайшему изумлению встречает тут своего отца, который был освобождён досрочно за ударный труд. Отец рассказывает, что вернулся в Москву через неделю после его отъезда в Киев.

Поняв и простив друг друга за прошлые ошибки, отец и сын возвращаются на самолёте в Москву, чтобы начать жизнь заново.

Художественные особенности 
События книги перемежаются воспоминаниями Серёжи об отце.
Из этих коротких лирических эпизодов Гайдар выстроил второй, и по сути главный, «подводный» сюжет повести, в котором воспроизвёл атмосферу и нарисовал портрет того времени

При этом автор открыто выражает сочувствие арестованному растратчику и его двенадцатилетнему сыну. Основная мысль книги — что совершённые ошибки можно и нужно исправлять.

Издание 
Стараниями Б. Ивантера «Судьбу барабанщика» без проволочек разрешили печатать в журнале «Пионер». Единственная проблема заключалась в том, что в журнале от сдачи рукописи в набор до появления номера проходило три месяца.
Слух о новой, приключенческой и остропатриотической повести Гайдара мгновенно разлетелся сначала по Москве, а затем и по стране и так долго ждать выхода «Барабанщика» никто не желал. И прежде всего, комсомольское начальство. А поскольку выпуск всей печатной продукции для детей был отдан ЦК комсомола, то, с полного согласия Ивантера, был выстроен такой график обнародования «Барабанщика»:
 «Пионерская правда» (она самая оперативная, из номера в номер);
 «Пионер» (в двух или даже трёх номерах);
 отдельная книга в Детиздате.
Тут же появились желающие осуществить художественное воспроизведение повести: о готовности читать «Судьбу барабанщика» заявило руководство детской редакции Всесоюзного радио (телевидение тогда только появилось и до его массового распространения было далеко, а эта детская радиоредакция была единственной на всю страну), чуть позднее предполагалось сделать инсценировку для очень популярной передачи для взрослой аудитории «Театр у микрофона», большой отрывок «Барабанщика» попросил малоизвестный журнал «Колхозные ребята», Одесская киностудия была готова в ближайшее время приступить к съёмкам одноимённого фильма.

2 ноября 1938 года газета «Пионерская правда», опубликовала первые главы «Судьбы барабанщика». Под отрывком стояло: «Продолжение следует» (газета выходила три раза в неделю). На следующий день тот же отрывок был прочитан по радио, и теперь уже диктор объявил на всю страну: «Продолжение следует».

Однако продолжение не последовало. Этому послужил донос в НКВД. Повесть тут же была запрещена, набор в «Пионере» и Детиздате был рассыпан. И не только «Барабанщика» — всех книг Гайдара, которые находились в производстве. Никто не сомневался, что дни Гайдара сочтены, — в библиотеках, не дожидаясь указаний, стали снимать с полок «РВС», «Школу», «Военную тайну» и «Дальние страны».

Спустя три месяца, когда Гайдар уже ожидал ареста, после неожиданного награждения его орденом «Знак Почёта» его вызвали в Детиздат. В дирекции лежали уже отпечатанные и подписанные главным редактором договоры на издание всех до единого произведений Гайдара — не были забыты даже крошечные рассказы типа «Маруся» — их предполагалось выпустить для самых маленьких читателей миллионным тиражом (как деликатно объяснили автору, все эти книги решено немедленно переиздать «взамен ошибочно сожжённых»).

В 1939 году повесть «Судьба барабанщика» вышла отдельной книгой в Детиздате.
По поводу всей драматической эпопеи в дневнике Аркадия Петровича сохранилась короткая запись: «Проклятая „Судьба барабанщика“ крепко по мне ударила».

Экранизации 
По повести сняты одноимённые киноленты 1955 и 1976 годов. В фильме 1955 года отца Серёжи арестовывают за утерю важного документа, а не за растрату. И Сергею рассказывает сущность Юрки, артиста "брата Шаляпина" и т.д. не Герчаков, а отец.

См. также 
 Большой террор
 Вредительство
 Шпионаж
 Враг народа

Примечания

Литература 
 
 
 Хазагеров Г. Г. Бесы в судьбе барабанщика

Ссылки 
 «Судьба барабанщика» в Библиотеке Максима Мошкова

Повести Аркадия Гайдара
Повести 1939 года
Повести СССР
Произведения, впервые опубликованные в газете «Пионерская правда»